Le championnat du monde féminin de cyclo-cross a lieu dans le cadre des championnats du monde de cyclo-cross de l'Union cycliste internationale depuis 2000.

La gagnante de la course est sacrée championne du monde et revêt un maillot arc-en-ciel qu'elle porte lors des épreuves de cyclo-cross jusqu'à la veille de la ré-attribution du titre lors des championnats du monde suivants. La Néerlandaise Marianne Vos détient le record de titres avec huit succès.

Palmarès

Tableau des médailles

Liens externes 
 Championnats du Monde de cyclo-cross féminin  sur memoire-du-cyclisme.net